Іноценція Алькуб'єрре (1901—1927) — іспанська кіноакторка.
 Мігель Алькуб'єрре (* 1964) — мексиканський фізик-теоретик.
 Роке Хоакін де Алькуб'єрре (1702—1780) — іспанський військовий інженер. Керівник археологічних розкопок в Геркуланумі, Помпеях і Стабії.

Алькуб'єрре — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
 Сенес-де-Алькуб'єрре — муніципалітет у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Уеска.
 Сьєрра-де-Алькуб'єрре — гірський масив.

 Бульбашка Алькуб'єрре — ідея руху зі швидкістю понад швидкість світла, заснована на точному розв'язанні рівнянь Ейнштейна.